Winklevoss ist der Familienname von:
 Cameron und Tyler Winklevoss (* 1981, beide), US-amerikanische Ruderer und Unternehmer
 Howard Winklevoss (* 1943), US-amerikanischer Mathematiker